Haigis ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Haigis (* 1955), deutsche Musikerin und Sängerin
 Wolfgang Haigis (1947–2019), deutscher Physiker